

Antarktyka 
 Misery Peak – szczyt górski

Australia 
 Misery Beach – plaża

Francja 
 Misery – miejscowość i gmina

Szwajcaria 
 Misery – miejscowość w gminie Misery-Courtion
 Misery-Courtion – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Lac

Inne   
 Misery – powieść Stephena Kinga
 Misery – film z 1990 roku

Utwory muzyczne 
 Misery – piosenka zespołu The Beatles
 Misery – singel zespołu Good Charlotte 
 Misery – singiel zespołu Maroon 5
 Misery – singel Gwen Stefani
 Misery Business – singel zespołu Paramore – Riot!